Peter I van Rusland of Peter de Grote (1672-1725), tsaar van Rusland (1682-1725)
 Peter I van Brazilië (1798-1834), keizer van Brazilië (1825-1831), koning van Portugal (als Peter IV, 1826)
 Peter I van Bulgarije (?-970), tsaar van Bulgarije (927-969)
 Peter I van Joegoslavië (1844-1921), koning van Servië (1903-1918), koning van het Koninkrijk der Serven, Kroaten en Slovenen (1918-1921)
 Peter I van Portugal (1320-1367), koning van Portugal (1357-1357)
 Peter I van Castilië (1334-1369), koning van Castilië en Leon (1350-1369)
 Peter I van Aragón(1069-1104) koning van Aragón (1094-1104), koning van Navarra (1094-1104)
 Peter I van Cyprus (1328-1369), koning van Cyprus (1358-1369), titulair koning van Jeruzalem
 Peter I van Oldenburg (1755-1829), prins-bisschop van Lübeck, hertog van Oldenburg
 Peter I van Bourbon (1311-1356), hertog van Bourbon (1342-1356), graaf van Clermont-en-Beauvaisis (1342-1356)
 Peter I van Bretagne (1191-1250), hertog van Bretagne (1221-1237)
 Peter I van Alençon (1251-1284), graaf van Alençon (1269-1284)
 Peter van Dreux (1298-1345), graaf van Dreux-Braine (1331-1345)
 Peter I van La Marche (1342-1362), graaf van La Marche (1362)
 Peter I van Luxemburg-Saint-Pol (1390 -1433), graaf van Brienne (1397-1433), graaf van Saint-Pol (1430-1433)
 Peter I van Savoye (ca.1048-1078), graaf van Savoye (1059-1078)
 Peter I van Courtenay (1126-1183) (zoon van Lodewijk VI van Frankrijk en van Adelheid van Maurienne), heer van Courtenay
 Peter van Vlaanderen (?-1176), als Peter I bisschop van Kamerijk (1167-1174)

Zie ook

 Peter I-eiland, een eiland bij Antarctica